— японское искусство ведения боя при помощи кусаригама.

Кусаригамадзюцу является характерной чертой таких школ боевых искусств, как Тэндо-рю (), Кога-ха Курокава-рю Ниндзюцу (), Суйо-рю ('), Будзинкан и Синто Мусо-рю ().

История 
Точных фактов о происхождении кусаригама на сегодняшний день не имеется. Предположительно, данное оружие зародилось среди обычных японских крестьян, применявших кама (, kama — «серп») для резки таких растений, как рис, или травы для лошадей. Историк боевых искусств и автор книг Серж Мол датирует возникновение кама периодом Асука. Уже позже к серпу была добавлена цепь с утяжелителем (konpi).

По некоторым предположениям, кусаригама как вид оружия возник в период Муромати. В период Эдо данное устройство было особенно популярным среди женщин. Кроме того, согласно одной из легенд, примерно в 1600-х годах в Японии проживал фехтовальщик , известный мастер кусаригамадзюцу, и который в 1607 году был убит Миямото Мусаси.

Кроме того, кусаригамадзюцу активно практиковалось различными кланами ниндзя во времена феодальной Японии.

Различные школы кусаригамадзюцу используют кусаригама самых разнообразных форм. У некоторых цепь прикрепляется к ручке серпа, у других она находится возле лезвия, которое может быть как изогнутым, так и прямым. От особенностей строения кусаригама зависят методы его применения.

Примечания

Литература 

 

Боевые искусства Японии
Боевые искусства